Мамхурц:
 Мамхурц (гора)
 Мамхурц (река)